O Lambo 291 é o modelo da equipe Modena na temporada de  da Fórmula 1. Condutores: Nicola Larini e Eric van de Poele.

Resultados 
(legenda)

† Completou mais de 90% da distância da corrida.

Carros de Fórmula 1